Скалка (скабка) — трісочка, гострий осколок металу, скла, які застряли у шкірі.
 Скалка (скіпка, лучина, тріска) — невеликий тонкий шматок деревини, який відкололи або відколовся від стовбура, колоди, тонкий шматок сухого дерева, що могли використовувати для освітлення.
 Скалка — деталь самопрядки на верхньому веретені, куди намотується готова пряжа.
 Скалка — назва деталі деяких механізмів (насоса, золотника, токарного верстата, деяких видів клинового затвора).
 Скалка — відколотий, відбитий шматок чогось твердого, осколок, уламок.
 Скалка — тонкий загострений довгастий кристал льоду, інею тощо, кристал.
 Скалка — візерунок на шибках від морозу.
 Скалка — розмовне позначення більма.
 Скалка — діалектне позначення кременя в крісі.
 Скалка — діалектне позначення двостулкової мушлі або її скойки.
 Скалки — найдрібніші частинки речовини, що горить або жевріє, іскри
 Скалки — яскраві відблиски світла, зазвичай на воді, полиски.
 Скалки — краплі жиру на поверхні рідини.
 Скалки — у переносному сенсі — спогади, речі, що збереглося від минулого; залишки, уривки чого-небудь.

Топонім

Скалка — село в гміні Конти-Вроцлавські Вроцлавського повіту Нижньосілезького воєводства
 Скалка — село в гміні Влодовіце Заверцянського повіту Сілезького воєводства
 Скалка — частина міста Буковно в Олькуському повіті Малопольського воєводства
 Скалка — частина міста Стараховіце в Стараховицькому повіті Свентокшиського воєводства
 Скалка — частина села Кшчонув у гміні Кшчонув Люблінського повіту Люблінського воєводства
 Скалка — частина села Беднари в гміні Неборув Ловицького повіту Лодзинського воєводства
 Скалка — частина села Лібрантова в гміні Хелмець Новосондецького повіту Малопольського воєводства
 Скалка — частина села Седлиська в гміні Кошице Прошовицького повіту Малопольського воєводства
 Скалка — частина села Мисткув у гміні Камйонка-Велька Новосондецького повіту Малопольського воєводства
 Скалка — частина села Пшемикув у гміні Кошице Прошовицького повіту Малопольського воєводства
 Скалка — частина села Бжезова в гміні Лапанув Бохенського повіту Малопольського воєводства
 Скалка — частина села Зренчиці в гміні Ґдув Велицького повіту Малопольського воєводства
 Скалка — частина села Чулув у гміні Лішкі Краківського повіту Малопольського воєводства
 Скалка — частина села Воля-Каліновська в гміні Сулошова Краківського повіту Малопольського воєводства
 Скалка — частина села Калісь у гміні Вольбром Олькуського повіту Малопольського воєводства
 Скалка — частина села Старе Бистре в гміні Чорний Дунаєць Новотарзького повіту Малопольського воєводства
 Скалка — частина села Стшеґоциці в гміні Пільзно Дембицького повіту Підкарпатського воєводства
 Скалка — частина села Ґалензиці в гміні Пекошув Келецького повіту Свентокшиського воєводства
 Скалка — осада в гміні Радлув Тарновського повіту Малопольського воєводства

Скалка-над-Вагом — село, громада округу Тренчин, Тренчинський край.

«Скалка» — станція Празького метрополітену.
  — село в окрузі Хеб Карловарського краю.
  — село і муніципалітет в окрузі Годонін Південноморавського краю.
  — село в окрузі Простейов Оломоуцького краю.
  — село в окрузі Чеська Липа Ліберецького краю.
  — водосховище на річці Огрже.
  — найвища вершина Ондржейнікського масиву та всієї Підбескидської височини.

Примітки

Джерела